Ontologiczny – termin mogący oznaczać to, co odnosi się do ontologii lub to, co odnosi się do bytu. W pierwszym znaczeniu określenie „ontologiczny” stanowi przeciwieństwo określenia „ontyczny” i oznacza to, co związane jest z teorią bytu, tj. to, co dotyczy ontologii. W drugim znaczeniu stanowi bliski odpowiednik terminu „ontyczny” i oznacza to, co dotyczy bytu, w jakiś sposób wiąże się z kategorią bytu. W tym drugim znaczeniu termin „ontologiczny” przeciwstawia się terminowi „logiczny” (w znaczeniu „myślowy”) i terminowi „fenomenalny” (dotyczący zjawisk). Przeciwstawienie „ontologicznego” i „fenomenalnego” obecne jest zwłaszcza w myśli Ernesta Renana.

Przymiotnik „ontologiczny” występuje także w określeniu dowód ontologiczny, wprowadzonym przez Kanta dla scharakteryzowania argumentów na rzecz istnienia Boga opartych wyłącznie na analizie pojęcia Boga.

Bibliografia 
 André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Presses Universitaires de France, wyd. 8, Paris 1960.
 Antoni Podsiad, Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000.

Ontologia